Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Philadelphia 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrici Billie Jean King e Betty Stöve che hanno battuto in finale Rosie Casals e Françoise Dürr 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Mona Guerrant /  Ann Kiyomura (semifinali)
 Ol'ga Morozova /  Virginia Wade (semifinali)

 Billie Jean King /  Betty Stöve (Campionesse)
 Rosie Casals /  Françoise Dürr (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Philadelphia 1976